«Дневник убийцы» — телесериал, снятый режиссёром Кириллом Серебренниковым в 2002 году по заказу телеканала «Россия».

Сюжет 
Компания студентов-выпускников устраивает вечеринку в Историческом музее, где в архиве случайно находят дневник студента Николая Воинова, датированный 1919 годом. Дневник моментально вызывает интерес, ведь автор с первых строк признаётся в убийстве пяти человек. Герои не догадываются, какую роль в их жизни сыграет эта находка… Страшные деяния прошлого служат ключом к разгадке целого ряда преступлений, совершённых в наши дни.

В ролях 
 Кирилл Пирогов — Николай Воинов, студент
 Александра Куликова — Полина Полякова, директор музея
 Алексей Гуськов — Алексей, сосед Виталия, бывший моряк
 Дмитрий Марьянов — Пётр Геннадьевич и Сергей Геннадьевич
 Галина Кашковская — «Лёка» (Ольга Романцова), подруга Полины
 Андрей Кузичев — Никита Близнюк, бывший однокурсник Полины
 Юрий Колокольников — Максим Близнюк, одноглазый чекист, помощник комиссара Розы
 Марина Голуб — Госпожа Лазурская, мать Исая Лазурского
 Андрей Смирнов — Иван Алексеевич Ильин
 Артём Смола — Гийом, француз-кинооператор
 Иван Вырыпаев — Иван Азовский
 Наталья Швец — Настенька Ильина, старшая дочь Ивана Алексеевича
 Борис Ивушин — Арсений, кузен Настеньки
 Алексей Макаров — Андрей Сергеевич Савин, банкир, бывший однокурсник Полины
 Галина Тюнина — Аня, любовница Рослякова
 Игорь Богодух — отец Андрей (Ефрем)
 Вера Воронкова — Лиза, жена Сергея
 Владислав Ветров — Петухов
 Анатолий Белый — Илья Савельев, бывший однокурсник Полины
 Валерий Дегтярь — Александр Иванович Росляков, дворянин, один из расстрелянных
 Александр Завьялов — Афанасий Зуев («Мишель Дежавю»), цирковой борец, один из расстрелянных
 Виктория Исакова — комиссар Роза
 Максим Лагашкин — Башкин, помощник Петра Геннадьевича
 Татьяна Лаврова — Зинаида Гиппиус
 Валерий Кухарешин — Александр Блок
 Александр Лыков — Дмитрий Мережковский
 Илья Любимов — Исай Лазурский, товарищ Николая Воинова, один из расстрелянных
 Таисия Михолап — Зоя Ивановна, алкоголичка
 Наталья Назарова — Мария Игнатьевна, жена расстрелянного дворянина Рослякова
 Роман Нестеренко — Константин Кубицкий, гимназист, один из расстрелянных
 Игорь Новокшенов
 Яков Петров — Яшка, подручный комиссара Розы
 Владимир Бабаев
 Алексей Бояджи — «Странник»
 Ольга Альбанова — Таша, блаженная
 Алексей Барабаш — стрелковый инструктор
 Дарья Дроздовская — Жанетта, циркачка
 Елена Новикова — Нинель, циркачка
 Виталий Хаев — Жорж Селиванович («Большой Бим»), циркач
 Альберт Альберт — Егор Поликарпович («Маленький Бим»), циркач
 Алексей Гурьев — Карпуша, цирковой борец
 Мария Лобачёва
 Дмитрий Ульянов — Виталик, жених Полины
 Анатолий Шведерский — Николас Кивелиди, грек-лавочник, один из расстрелянных
 Игорь Шибанов — Фома
 Игорь Фокин — эпизод
 Прохор Зикора — Андрей Полушкин, студент
 Аделаида Ветрова — Виктория Борисовна, директор ЗАГСа
 Мария Берггольц — Роза Архиповна
 Виктор Ростовцев — Максим Михайлович

Съёмки 
Съёмки фильма проводились зимой и весной 2002 года, в Санкт-Петербурге, Кронштадте и Таганроге.
Некоторые сцены фильма снимались в знаменитом таганрогском «Круглом доме».

Источники

Ссылки 
 «Дневник убийцы» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Фильм «Дневник убийцы» на сайте «Российское кино»

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2003 году
Телесериалы России, завершённые в 2003 году
Детективные телесериалы России
Телесериалы, снятые по заказу ВГТРК
Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы телеканала Россия-1
Телесериалы на русском языке